Gråå ist der Name von

 Sofia Lovisa Gråå (1749–1835),  schwedische Schauspiellehrerin und Schulleiterin
 Gråå BK,  schwedischer Volleyballverein in Göteborg